Turmhof steht für:
 Turmhaus (Friesdorf)
 Turmhof (Plittersdorf)
 Turmhof (Oberdollendorf)
 Turmhof (Quedlinburg)
 Turmhof (Steckborn)
 Turmhof (Wuppertal)
 Turmhof (Retz) in Retz, Niederösterreich
Siehe auch:
 Gymnasium am Turmhof